Al Jawf, une province, en Arabie saoudite ;
 Al Jawf, une ville, en Libye ;
 Al Jawf, un gouvernorat, au Yémen.